Владимир Пискунов:
 Пискунов, Владимир Венедиктович (род. 1941) — советский государственный и партийный деятель, российский предприниматель.
 Пискунов, Владимир Леонидович (1958—2011) — хоккеист, хоккейный администратор.
 Пискунов, Владимир Максимович (1925—2005) — советский и российский литературовед, член СП СССР, доктор филологических наук (1988), специалист по творчеству Андрея Белого. Литература 
 

 Примечания